Ла́йкенс:
 Лайкенс, Ген — американский эколог
 Лайкенс, Джефф — американский хоккейный защитник
 Лайкенс, Сильвия (1949—1965) — американская жертва убийства